Saulxures (Bas-Rhin), gemeente in de Ras-Rhin, Frankrijk
 Saulxures (Haute-Marne), gemeente in de Haute-Marne, Frankrijk